Орфе́й и Эвриди́ка:
 Орфей и Эвридика — известный сюжет древнегреческой мифологии.
 «Орфей и Эвридика» — опера К. В фон Глюка по либретто Раньери де Кальцабиджи (1762).
 «» — опера Йозефа Гайдна (1791, впервые исполнена в 1951).
 «Орфей и Эвридика» — пьеса Оскара Кокошки (1918, поставлена на сцене в 1919).
 «» — опера Эрнста Кшенека по либретто Оскара Кокошки (1926).
 «Орфей и Эвридика» — рок-опера Александра Журбина по либретто Юрия Димитрина (1975).
 «Орфей и Эвридика навсегда» — электро-рок-опера Михаила Брунского (2016).
 «Хипхопера: Орфей & Эвридика» — хип-хоп опера Noiz'a MC (2018).

 См. также